Samuel Koch, Samuel Kochmeister) (1887-1963) – amerykański malarz polskiego pochodzenia
 Samuel Koch (ur. 1987) – niemiecki aktor